Vladimir kan syfta på:

 Vladimir (namn) – ett slaviskt mansnamn
 Vladimir-Suzdal – ett medeltida ryskt furstendöme

Geografi

Rumänien 

 Vladimir, Rumänien – en kommun och ort i județet Gorj i Oltenien
 Vladimiru, kommunhuvudort, Gorj, Comuna Vladimir, 
 Vladimir (ort), Dolj, Comuna Goieşti,

Ryssland 

 Vladimir oblast, oblast, 
 Vladimir, Ryssland, oblasthuvudort, Vladimir oblast, 
 Vladimiro-Aleksandrovskoje, ort, Primorje kraj, 

Robotskapade Rumänienförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar